Walker County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Walker County, Alabama 
 Walker County, Georgia 
 Walker County, Texas